Saville est un nom de famille porté notamment par :
 William Saville-Kent (1845-1908), biologiste marin britannique ;
 Victor Saville (1895-1979), producteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Eleanor Saville (1909-1998), nageuse américaine ;
 Philip Saville (1930-2016), réalisateur et acteur britannique ;
 Mark Saville (1936-), magistrat britannique ;
 Jane Saville (1974-), athlète australienne, spécialiste de la marche ;
 Glen Saville (1976-), joueur de basket-ball australien ;
 Natalie Saville (1978-), athlète australienne, spécialiste de la marche.

Saville est également le titre d'un roman du David Storey pour lequel il a eu le Prix Booker en 1976.

Homonymie de patronyme